Deutsche Wertarbeit steht für:

 Deutsche Wertarbeit, ein auf technische Eigenschaften bezogener Stereotyp
 Deutsche Wertarbeit (Soloprojekt), Soloprojekt von Dorothea Raukes
 Deutsche Wertarbeit (Album), Musikalbum des Soloprojekts (1981)